Directiva de baixa tensió (del seu nom en anglès Low Voltage Directive), directiva europea que regula les característiques de la xarxa elèctrica de baixa tensió i els seus elements
 Large Volume Detector, experiment de física de partícules amb seu a Itàlia
 Laserdisc (del seu nom en anglès Laser Video Disc), sistema d'emmagatzematge en disc òptic
 Televisió làser (del seu nom en anglès Laser Video Display), tecnologia de televisió d'alta definició
 Senyal diferencial de baix voltatge (del seu nom en anglès Low-Voltage Differential), sistema de transmissió de dades